Самат — может означать следующее:
 Топоним
 Самат — село в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии. 

 Фамилия 
 Самат, Гульнара-Клара (род. 1963) – киргизский дипломат.